Die AAPT Championships 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Januar 2001 in Adelaide stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden die Qatar Open in Doha und die Gold Flake Open in Chennai statt, die wie das Turnier in Adelaide zur  International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Lokalmatador Lleyton Hewitt, der in diesem Jahr als Setzlistenerster im Viertelfinale am späteren Turniersieger, dem Deutschen Tommy Haas (Nr. 5 der Setzliste), scheiterte. Haas gab nur gegen Hewitt einen Satz ab; im Finale schlug er den Chilenen Nicolás Massú. Er gewann den zweiten Titel seiner Karriere und den ersten der Saison.
Im Doppel traten die Titelverteidiger, die australische Paarung Mark Woodforde und Todd Woodbridge, nicht erneut zusammen an; nur Woodbridge spielte mit und war mit seinem neuen Partner Wayne Arthurs an der Spitze der Setzliste. Sie unterlagen im Finale der ungesetzten Paarung aus David Macpherson und Grant Stafford in drei Sätzen. Sie gewannen ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Macpherson war es der 14. Titel der Karriere, Stafford war das fünfte und letzte Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 332.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 357.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

Tennisturnier 2001
Tennisturnier in Adelaide